Andreas Katz (ur. 8 stycznia 1988) – niemiecki biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Andreas Katz pojawił się 1 marca 2003 roku w zawodach juniorskich w Le Brassus, gdzie zajął 15. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W marcu 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, zajmując między innymi dwunaste miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie zdobył brązowy medal w biegu łączonym na 30 km. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Rumun Paul Constantin Pepene oraz Norweg Ole-Marius Bach.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie, zajmując 66. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko miesiąc później, 1 stycznia 2010 roku w Oberhofie, zajmując siedemnaste miejsce w biegu na 3,7 km stylem dowolnym. Wyścig ten był jednocześnie pierwszym etapem czwartej edycji Tour de Ski, którego to cyklu Niemiec nie ukończył. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2009/2010, który ukończył na 109. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Katz nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988